Tumi kan syfta på:
  Tumi (ort) – en ort i Azerbajdzjan
 Tumi (kniv) – en ceremoniell kniv eller yxa från Peru